Das französische Arrondissement Metz befindet sich im Département Moselle in der Region Grand Est (bis Ende 2015 Lothringen). Es entstand am 1. Januar 2015 durch den Zusammenschluss der Arrondissements Metz-Campagne und Metz-Ville. Ersteres umfasste die Kantone Ars-sur-Moselle, Maizières-lès-Metz, Marange-Silvange, Montigny-lès-Metz, Pange, Rombas, Verny, Vigy, Woippy. Letzteres umfasste einzig die Gemeinde Metz und somit die Kantone Metz-Ville-1, Metz-Ville-2, Metz-Ville-3 und Metz-Ville-4.

Wahlkreise 
Im Arrondissement liegen zehn Wahlkreise (Kantone):
 Kanton Faulquemont (mit 28 von 61 Gemeinden)
 Kanton Le Pays messin
 Kanton Le Saulnois (mit 7 von 135 Gemeinden)
 Kanton Le Sillon mosellan
 Kanton Les Coteaux de Moselle
 Kanton Metz-1
 Kanton Metz-2
 Kanton Metz-3
 Kanton Montigny-lès-Metz
 Kanton Rombas

Gemeinden 
Die Gemeinden des Arrondissements Metz sind:

Ehemalige Gemeinden seit der landesweiten Neuordnung der Arrondissements 
bis 2018:
Rezonville, Vionville

bis 2016:
Montoy-Flanville, Ogy

bis 2015:
Ancy-sur-Moselle, Colligny, Dornot, Maizery

Département Moselle
Metz